Зоофилия:
 Зоофилия — половое влечение к животным.
 Зоофилия (ботаника) — перекрёстное опыление растений при помощи позвоночных животных.